D94 peut faire référence à :
 INS Ganga (D94), un destroyer d’escorte de la Marine indienne ;
 HMS Activity (D94), un porte-avions d'escorte de la Royal Navy ;
 Route départementale 94, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres